

Toponymie 

 Colony (Alabama)
 Colony (Kansas)
 Colony (Missouri)
 Colony (Oklahoma)
 The Colony est une ville du comté de Denton, dans l’État du Texas aux États-Unis

Bâtiment 
 Le Colony Hotel and Cabaña Club, hôtel américain situé à Delray Beach, en Floride.

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo édité par Mastertronic en 1987 ;

 The Colony, jeu vidéo édité par Mindscape en 1988.

Musique 

 , album d'In Flames sorti le .
 « Colony », une chanson de Joy Division sur l’album Closer.

Cinéma 
 , court métrage canadien de Jeff Barnaby sorti en 2007 ;
 , film irlandais de Carter Gunn et Ross McDonnell sorti en 2009 ;
 , film canadien de Jeff Renfroe sorti en 2013 ;
 , titre alternatif de Colonia, film allemand de Florian Gallenberger sorti en 2016.

Télévision

Épisode 

 , titre original de La Colonie,  de la  de  : Aux frontières du réel ().

Télévision 

 , téléfilm de  diffusé en 1995 ;
 , téléfilm de Tim Hunter diffusé en 1996.

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur  ;

 , série télévisée australienne diffusée depuis le  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre